Vilma steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Wilma
 Vilma (Gattung), eine Heuschreckengattung

Vilma ist der Familienname folgender Personen:
 Jonathan Vilma (* 1982), US-amerikanischer American-Football-Spieler